Olgiatesi – abitanti di Olgiate Comasco
Olgiatesi – abitanti di Olgiate Molgora
Olgiatesi – abitanti di Olgiate Olona